Feedback kan syfta på:

 Feedback – begrepp inom systemvetenskap, se återkoppling 
 Feedback (Rush-album) – ett musikalbum från 2004 av Rush 
 Feedback – det första namnet på U2
 Feedback records – en skivetikett under Dot-Music AB
 Feedback (singel) – singel av Janet Jackson från albumet Discipline
 Biofeedback –

Se även
 Återkoppling (olika betydelser)